Landesregierung Klasnic steht für folgende Regierungen der Steiermark:

 Landesregierung Klasnic I (1995–2000)
 Landesregierung Klasnic II (2000–2005)